Aimi steht für:

 Aimi (Tottori), ehemalige Gemeinde in der japanischen Präfektur Tottori
 Aimi Kobayashi (* 1995), japanische Pianistin